Турсиос — фамилия.
 Турсиос, Данило (род. 1978) — гондурасский футболист, опорный полузащитник, игрок клуба «Ягуарес де УПНФМ». 
 Турсиос Лима, Луис (1941—1966) — офицер гватемальской армии, революционер, один из создателей и руководителей Революционного движения 13 ноября.